Il doppio del Betty Barclay Cup 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Barbara Schett e Patty Schnyder erano le detentrici del titolo, ma solo la Schett ha partecipato in coppia con Ruxandra Dragomir.

La Dragomir e la Schett hanno perso nel 1º turno contro Irina Spîrlea e Caroline Vis.

Larisa Neiland e Arantxa Sánchez-Vicario hanno battuto in finale 6–2, 6–1 Amanda Coetzer e Jana Novotná.

Teste di serie
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez-Vicario (campionessesas)
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (semifinali)
 Amanda Coetzer /  Jana Novotná (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Betty Barclay Cup 1999